

Населені пункти та їхні частини

 Круле — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Круле — село в гміні Бартошице Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Круле — частина міста Закопане в Татранському повіті Малопольського воєводства
 Круле — частина села Овечкі в гміні Кльонова Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Круле — частина села Білий Дунаєць у гміні Білий Дунаєць Татранського повіту Малопольського воєводства
 Круле — частина села Ломниця-Здруй в гміні Північна-Здруй Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Круле — частина села Пулжечкі в гміні Добра Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Круле — частина села Тильманова в гміні Охотниця-Дольна Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Круле — частина села Черче (Черце) в гміні Сенява Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Круле — осада в гміні Вешхово Дравського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки